Mountain, montagne en anglais, peut désigner :

Toponymes 
 Mountain, municipalité rurale du Manitoba (Canada) ;
 Mountain, ancienne municipalité ontarienne au Canada ;
 Mountain, ville située dans le comté de Pembina, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Copper Mountain, montagne du Colorado, États-Unis, et station de ski ;
 Mountain Airport, aéroport de Boyne Falls dans le comté de Charlevoix dans le Michigan, aux États-Unis.

Cinéma 

 Mountain, un film documentaire australien de Jennifer Peedom en 2017.

Musique

Groupes 

 , groupe de blues rock américain ;
 , groupe américain de Drone.

Albums 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Chansons 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Our Version of Events sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Mountains, chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Transports 
 Mountain, un type de locomotive à vapeur ;
 Mountain bike, un anglicisme pour vélo tout terrain.

Boisson 
 Mountain Dew, un soda au goût de citrus et caféiné commercialisé par le groupe PepsiCo.

Logiciel et jeu vidéo 

 Mountains, logiciel de profilométrie et d'analyse d'image pour les microscopes édité par la société Digital Surf,
 Mountain, jeu vidéo sorti en 2014.

Entreprise 
 Mountain Warehouse, entreprise britannique de vêtements et matériel de plein-air.